Tangara du Brésil peut désigner deux espèces d'oiseaux de la famille des Thraupidae :
 Ramphocelus bresilius, aussi appelée Tangara scarlate ;
 Tangara cyanoventris, aussi appelée Calliste à ventre bleu.

Nom d'oiseau ambigu